Deliciae steht für:

Deliciae (lat. Ergötzlichkeiten), ist ein Titel für Werke in der Dichtung, Malerei und der klassischen Musik,.
Im Römischen Reich, hießen Deliciae auch gewisse Sklaven, die zur Unterhaltung ihrer Herren dienten.
Amor ac deliciae generis humani (Zierde des Menschengeschlechts, Liebe und Wonne der ganzen Menschheit) wurde der römische Kaiser Titus genannt.
Ein Unternehmen, das in Tschechien Akkordeons produziert.
(lat.) Verführung